Смородинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Смородинское сельское поселение — в составе Грайворонского района
 Смородинское сельское поселение — в составе Яковлевского района

Саратовская область
 Смородинское сельское поселение — в составе Перелюбского района

Тульская  область
 Смородинское сельское поселение — в составе Узловского района